Balogh Ferenc, 1552-ben semptei várnagy
 Balogh Ferenc (16. század) naplóíró
 Balogh Ferenc (1836–1913) egyetemi tanár, író, történész
 Balogh Ferenc (1920–2005) hegedűművész és -tanár
 Balogh Ferenc (1941–2002) építész
 Balogh Ferenc (1947) hegedűművész és -tanár
 Balogh Ferenc (1948–2008) sportvezető
 Balogh Ferenc énekes, színész
 Balogh Ferenc (1916) egyetemi tanár, urológus